

Geografia 
Francia
 Font-Romeu-Odeillo-Via – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali (Occitania)

Spagna
 Font-rubí – comune nella provincia di Barcellona (Catalogna)
 La Font de la Figuera – comune nella provincia di Valencia (Comunità Valenzana)
 La Font d'En Carròs – comune nella provincia di Valencia (Comunità Valenzana)

Svizzera
 Font – ex comune ora frazione di Estavayer, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)

Musica 
 Antònia Font – gruppo musicale spagnolo

Persone 
 Alfonso Font (1946) – fumettista spagnolo
 Marlene Font (1954) – schermitrice cubana
 Héctor Font (1984) – calciatore spagnolo

Tipografia 
 Font – termine inglese per indicare il tipo di carattere

Pagine correlate 
Fonte

Altri progetti